

Персоналії 
 Кент Гаскінс (1979) — канадський хокеїст, захисник.
 Лі Гаскінс (1983) — британський професійний боксер, чемпіон світу за версією IBF.

Топоніми

Гаскінс — селище в США, в окрузі Вуд штату Огайо.

Англійські прізвища